

Sciences et techniques 
 En astronomie, le radiant d'une pluie de météores est le point de la voûte céleste d'où semble provenir ces étoiles filantes.
 En informatique, Radiant CMS est un système de gestion de contenu développé en Ruby et fonctionnant avec le framework Ruby on Rails.
 Le chauffage radiant est un système de chauffage qui transmet la chaleur par rayonnement ;

Sciences humaines et sociales 
En linguistique :
 en français, « radiant » est le participe présent du verbe « radier », et aussi un adjectif synonyme de « rayonnant ». Avec ce dernier sens, c'est aussi un nom commun ;
 en anglais, radiant est un adjectif signifiant « radieux » ;
 en allemand, Radiant est un nom commun signifiant « radian ».

Culture et société

Jeux vidéo 
 Radiant Silvergun est un jeu vidéo développé par Treasure.
 Fire Emblem: Radiant Dawn est le dixième opus de la série Fire Emblem, des jeux vidéo de rôle tactique créés par Shouzou Kaga, développés par Intelligent Systems et édités par Nintendo.
 Tales of the World: Radiant Mythology est un jeu de rôle, troisième spin-off de la série des Tales of.

Littérature et bande dessinée 
 Radiant est une série de mangas français de Tony Valente.
 Radiant est un super-héros de l'univers DC Comics.

Monuments 
 Radiant House est un monument situé à Londres (Royaume-Uni).
 Le Radiant-Bellevue est un complexe culturel de la ville de Caluire-et-Cuire, dans le Rhône (région Auvergne-Rhône-Alpes, France).

Sports 
 Le New Radiant est un club maldivien de football, basé à Malé.